

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Hugues Quieret, (1290–1340), chevalier, amiral puis amiral de France ;
 Gauvain Quiéret, (1433-1470), écrivain français.

Homonymie de patronyme